Жуан Паулу Майю душ Сантуш (; род. 21 ноября 1970, Вила-ду-Конди) — португальский футболист, полузащитник.

Прежде всего известен выступлениями за клуб «Порту», а также за национальную сборную Португалии.

Семикратный чемпион Португалии. Пятикратный обладатель Кубка Португалии. Обладатель Кубка УЕФА.

Карьера

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1988 году выступлениями за команду клуба «Риу Аве», в которой провёл четыре сезона, приняв участие в 82 матчах чемпионата.

В 1992 году перешел в клуб «Порту», за который отыграл 11 сезонов. За это время завоевал титул обладателя Кубка УЕФА. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Порту» в 2003 году.

Выступления за сборную 
В 1994 году дебютировал в официальных матчах в составе национальную сборную Португалии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет, провёл в форме главной команды страны 30 матчей, забив 2 гола. В составе сборной был участником чемпионата Европы 1996 года в Англии. Он пропустил чемпионат Европы 2000 года из-за травмы.

Достижения

Командные 
«Порту»
 Чемпион Португалии (7): 1992-1993, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2002-03
 Обладатель Кубка Португалии (5): 1994, 1998, 2000, 2001, 2003
 Обладатель Суперкубка Португалии (6) 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2002-03

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте TheFinalBall.com
 Профиль на сайте ForaDeJogo
 Профиль на сайте National-Football-Teams.com

Игроки сборной Португалии по футболу
Футболисты Португалии
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Порту»